

Винаходи Стародавнього Китаю й зародження науки

Зародження науки в Давньому Китаї 
Історичні джерела свідчать,що вже у період правління династії Шан (1726-1122рр.до н.е.) у Китаї існувала своя писемність. Близько 1600р. до н.е. було винайдено ранню форму китайської каліграфії - малюнковий лист, в якому кожний знак означав ціле слово. Від цієї давньої форми походить сучасна китайська писемність. Давніх пам'яток письма залишилося небагато, бо в Китаї не було звичаю робити написи на камені. Як писемний матеріал вони використовували бамбукові таблички та камніння які не могли довго зберігатися. Окрім того,давнє китайське письменство впало за правління Цінь Ші Хуанді, який у 221р.до н.е. знищив 400 старовинних літературних праць, включно з працями Конфуція, і навіть стратив понад 400 вчених.
Значний внесок у розвиток китайської науки вніс мудрець й філософ Конфуцій (Кун Фу-цзи). У своїй науці закликав китайців набувати знання. За його вченням,правителі повинні мудро правити людьми.Король повинен учитися,здобувати собі знання - тоді стане добрим володарем.

Хронологія наукових досягнень Китаю (I ст. до н. е. — XI ст.) 
 У I ст. до н. е. — китайцям удалося винайти тачку, яку спочатку використовували тільки для перевезення людей.
 У II ст. н. е. — китайці винайшли магнітний компас для подорожей морями та пустелями. Компас був зроблений з намагніченого матеріалу та каменю. Верхня фігура завжди показує на південь.
 105 р. — Цай Лунь винайшов папір.
 У 132 р. — був винайдений сейсмограф.
 У 270 р. китайці винайшли порох для феєрверків і сигнальних пристроїв.
 Вже в 593 р. китайці використовували ксилографічні кліше (дерев'яні форми) для друку цілої сторінки.
 В 751 р. — технологія виробництва паперу з Китаю в мусульманський світ.
 У 868 р. — китайці надрукували найдавнішу книгу, з відомих друкованих книг у Китаї.
 У 900 р. — китайці починають виробництво порцеляни.
 У VI ст. — китайськими майстрами була винайдена порцеляна, яка цінувалася нарівні з золотом.
 Китайські судна — джонки були найбільшими у світі.
 Китайці винайшли човни з гребним колесом і складні дерев'яні механізми для ткацтва, підйому вантажів.

Джерела статті 
 

Винаходи Китаю
Стародавній Китай